Гиндич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гиндич, Василий Иванович (1915—2008) — советский химик, разработчик порохов, дважды лауреат Государственной премии СССР.
 Гиндич, Трофим Александрович (1914 — ?) — председатель колхоза имени Близнюка Маньковского района Черкасской области, Герой Социалистического Труда.